Ostapenko je priimek več oseb:
 Fjodor Aleksejevič Ostapenko, sovjetski general
 Sergej Sergejevič Ostapenko, kazaški nogometaš